Talheim peut désigner :
 Talheim, une commune de Bade-Wurtemberg dans l'arrondissement de Heilbronn
 Talheim, une commune de Bade-Wurtemberg dans l'arrondissement de Tuttlingen
 Talheim, une ancienne commune de Bade-Wurtemberg, quartier de la ville de Mössingen
 Maître de l'Autel de Talheim, peintre allemand, fin -début .